Songkhram kann bedeuten

 der Fluss Songkhram in Südostasien, siehe Songkhram (Fluss)
 die Provinz Samut Songkhram in Zentral-Thailand
 die gleichnamige Provinzhauptstadt, siehe Samut Songkhram
 der langjährige Premierminister Thailands, Feldmarschall Phibulsongkhram